Братковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Братковское сельское поселение — входит в Терновский район

Краснодарский край 
 Братковское сельское поселение — входит в Кореновский район